

Patronyme 

 Antoine Hennion (1952) sociologue ;
 Claude Hennion (1950) physicien ;
 Célestin Hennion (1862-1915) préfet de police ;
 Christine Hennion (1955), femme politique ;
 Robert Hennion (1898-1984), réalisateur.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme